Ouse (rijeka), ime nekolicine rijeka
 Ouseburn, rijeka u okrugu Tyneu i Wearu, Engleska
 most na Ousei (eng. Ouse Bridge), nekoliko mostova
 Ouse (Tasmanija, Australija), gradić
 The Ouse, plimni estuarij u sjevernom Shapinsayu, Orkneyski otoci